Тэтхем — фамилия. Известные носители:
 Тэтхем, Саймон
 Тэтхем, Чарльз